

Благодатний — селище, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Благодатний — селище, Поспіліхинський район, Алтайський край